«Мятежная застава» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1967 году режиссёром Адольфом Бергункером.

Премьера фильма в СССР состоялась 6 ноября 1967 года.

Сюжет 

Сюжетной основой фильма послужили события, которые произошли в Санкт-Петербурге в мае 1901 года, когда на Обуховском заводе произошла крупная стачка, приведшая к столкновению с полицией и войсками. В центре повествования — судьба потомственной рабочей семьи Ефимовых. Начало года. Под видом праздничной вечеринки собираются на сходку рабочие Обуховского завода. Подпольщик Васильич сообщает о начале издания газеты «Искра». В распространении на заводе листовок ему активно помогает Николай, сын старого кадрового рабочего Ефимова. От непосильного физического напряжения гибнет друг Николая — Сеня Саблин. На другой день собирается митинг. Казаки нагайками разгоняют людей. По приказу Васильича заводской народ не выходит 1 мая на работу. Администрация издает приказ об увольнении бастующих.

В ролях 
 Борис Чирков — Ефим Егорович Ефимов
 Вячеслав Невинный — Степан Ефимов, лавочник, за свой счёт помогает бастующим
 Олег Борисов — Николай Ефимов
 Елена Чёрная — Катя
 Алексей Эйбоженко — Васильич, революционер
 Ксения Минина
 Ирина Вавилова
 Александр Анисимов — Устин
 Иосиф Конопацкий — Шмелёв
 Наталья Рудная
 Татьяна Гаврилова — Настя
 Константин Адашевский — Власьев, хозяин завода
 Борис Аракелов — Серёга
 Николай Мартон — Иванов
 Валентин Козлов — Сенька
 Александр Афанасьев — хозяин молота
 Лев Жуков — водитель «козки»
 Игорь Класс — Ткач Павел
 Олег Хроменков — околоточный

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Александр Власов, Аркадий Млодик
 Режиссёр-постановщик — Адольф Бергункер
 Оператор-постановщик — Олег Куховаренко
 Художник-постановщик — Игорь Иванов
 Композитор — Владислав Кладницкий
 Звукооператор — Элеонора Казанская

Признание и награды 
Диплом III Всесоюзного кинофестиваля — оператор Олег Куховаренко (Ленинград, 1968 год). Премия III Всесоюзного кинофестиваля «За лучшую роль» — актер Борис Чирков (Ленинград, 1968 год).

Литература

Ссылки 
 
 «Мятежная застава» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 

Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1967 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР